Pacific Princess ist der Name folgender Kreuzfahrtschiffe:

 Pacific Princess (Schiff, 1971), Schiff der Princess Cruises
 Pacific Princess (Schiff, 1999), früherer Name von Azamara Onward, Schiff der Princess Cruises